Lévai Sándor (1877–1944) lapszerkesztő
 Lévai Sándor (1930–1997) bábművész